Диррелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диррелл, Андре (род. 1983) — американский боксёр-профессионал.
 Диррелл, Энтони (род. 1984) — американский боксёр-профессионал.